O'Flaherty es un clan gaélico irlandés. Es del condado de Galway. El apellido se originó en el siglo X con los descendientes de Flaithbheartach mac Eimhin. Ellos son emparentado al Uí Briúin Seóla. Originalmente eran reyes de Maigh Seóla y Muintir Murchada, pero en el siglo XI la familia fue empujada en lo que ahora se llama Connemara. Ellos gobernaron a través del siglo XVI.

Esencia 
Este apellido irlandés gaélico fue escrito "Ua Flaithbertach" (nominativo) o "Ua Flaithbertaig" (genitivo) en viejo lenguaje irlandés. Ahora es escrito "Ó Flatharta".

El apellido se traduce a "descendiente del príncipe brillante" o "descendiente del regla brillante" porque "flaith" significa príncipe y  "Ua" o "Ó" significa descendiente.

Apellidos irlandeses